Dresde steht für:
 die deutsche Stadt Dresden (auf französisch und spanisch)
 Friedrich Wilhelm Dresde (1740–1805), deutscher Sprachwissenschaftler und lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Dresda
 Dresden (Begriffsklärung)